Fersen bezeichnet:
 Fersen, deutscher Name der italienischen Stadt Pergine Valsugana
 Fersen, uradeliges Adelsgeschlecht; siehe Versen (Adelsgeschlecht)

Fersen ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Fersen (* 1916), polnischer Schauspieler
 Fabian von Fersen (1626–1677), schwedischer Feldmarschall und Generalgouverneur
 Fredrik Axel von Fersen (1719–1794), schwedischer Militär und Landmarschall
 Hans Fersen, 1617–1624 deutsch-baltischer Adliger und Hauptmann der Estländischen Ritterschaft
 Hans Axel von Fersen (1755–1810), schwedischer Staatsmann
 Hans Heinrich von Fersen († 1724), deutsch-baltischer Adliger, Hauptmann der Estländischen Ritterschaft
 Hans Heinrich von Fersen (General) (1743–1800), russischer General der Infanterie
 Hans-Heinrich von Fersen (1909–1996), deutscher Sachbuchautor
 Hans Reinhold von Fersen (1683–1736), schwedischer Soldat und Politiker
 Jacques d’Adelswärd-Fersen (1880–1923), französischer Aristokrat, Autor und Dichter
 Klaus von Fersen (* 1931), deutscher Ruderer 
 Manuela Fersen (* 1969), deutsche Malerin und Grafikerin
 Olaf von Fersen (1912–2000), deutscher Journalist
 Otto Wilhelm von Fersen (1623–1703), schwedischer Feldmarschall 
 Reinhold Johan von Fersen (1646–1716), schwedischer Militär und Staatsmann 

Fersen ist der Künstlername von:
 Thomas Fersen (* 1963), französischer Musiker

Siehe auch:
 Versen (Begriffsklärung)
 Ferse